Kermaria-Sulard
Chapelle de Kermaria an Iskuit
Kermaria, lieu-dit au nord-est de la commune de Pont-l'Abbé (Finistère), où a été trouvé le bétyle de Kermaria.

Voir aussi 

Kermaria, drame lyrique de Camille Erlanger créé en 1897